Scheeffer ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Scheeffer (1859–1885), deutscher Mathematiker
 Dolf Scheeffer (1907–1966), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Schefer
 Scheffer
 Schäfer